Fontaine du (ou des) Triton(s) peut désigner :

 la fontaine du Triton, du Bernin, sur la piazza Barberini à Rome (1642)
 la fontaine du Triton, de Carlo De Veroli, sur la piazza Cavour à Naples (début du )
 la fontaine des Tritons, dans le jardin Albert- à Nice (milieu du )
 la fontaine des Tritons, de Vaclav Render, sur la place de la République à Olomouc (1709)
 la fontaine des Tritons, de Francesco Bizzaccheri, sur la place Santa Maria in Cosmedin, à Rome (1715)
 la fontaine du Triton, de Stoldo Lorenzi dans le jardin de Boboli à Florence (1571)